Маршан ( — «торговец» или  — «идущий») — фамилия, распространённая во Франции и в Квебеке, а также в Абхазии (см. Маршан (абхазский род)).

Персоналии 
 Маршан, Андре (1907—1997) — французский живописец.
 Маршан, Бертран (род. 1953) — французский футболист и тренер.
 Маршан, Бруно (род. 1973) — канадский политик.
 Маршан, Брэд (род. 1988) — профессиональный канадский хоккеист.
 Маршан, Генрих (1769—1812) — немецкий скрипач, пианист и композитор. Сын Теобальда Маршана, брат Маргареты Данци и Даниэля Маршана.
 Маршан, Ги (род. 1937) — французский музыкант, певец, актёр.
 Маршан, Ги (поэт) (род. 1958) — квебекский детский поэт.
 Маршан, Даниэль (род. 1770) — немецкий виолончелист, сын Теобальда Маршана, брат Маргареты Данци и Генриха Маршана.
 
 Маршан, Жиль (род. 1963) — французский сценарист и режиссёр.
 Маршан, Зураб Георгиевич (род. 1970) — абхазский врач.
 Маршан, Иосиф (1803—1835) — святой Римско-Католической Церкви, священник, миссионер, мученик.
 Маршан, Колетт (1925—2015) — французская актриса и танцовщица.
 
 Маршан, Маргарета (1768—1800) — немецкая певица, дочь Теобальда Маршана, сестра Генриха и Даниэля Маршанов, жена Франца Данци.
 Маршан, Нэнси (1928—2000) — американская актриса.
 Маршан, Теобальд (1741—1800) — французско-немецкий театральный директор, отец Маргареты Данци, Генриха и Даниэля Маршанов.
 Маршан, Тодд (род. 1973) — американский хоккеист.
 
 Маршан, Филипп (1939—2018) — французский политик.
 Маршан, Хулио (род. 1980) — аргентинский футболист.
 Маршан, Шабат — абхазский князь, сын князя Даруквы Хрипс-Ипа Маршан из Дала и абхазской княжны Чачба.
 Маршан, Эмир (1860—1940) — турецкий правовед и политик абхазского происхождения.
 Маршан-Арвье, Мари (род. 1985) — французская горнолыжница.
 Маршан де Плозонн (Маршан-Плозонн; Плозонн), Луи Огюст (1774—1812) — французский бригадный генерал, погибший в Бородинском сражении.
 Маршан э д'Ансамбур, Макс де — нидерландский политик, лидер голландской нацистской партии

Топоним 
 Маршан (Рона) — коммуна во Франции, департамент Рона.
 Маршан (Эн) — коммуна во Франции, департамент Эн.
 Маршан (тауншип, Миннесота)

См. также 
 Маршано — коммуна в Италии.
  — деревни в Казахстане и в России (Башкортостан).